Seares bezeichnet:
 Seares (Asturien), einen Ort in Spanien
 Seares (Mondkrater)

Seares  ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Hanley Seares (1873–1964), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Sears (Begriffsklärung)